Veress Endre (1868-1953) történész
Veress Endre (1938-) erdélyi magyar költő